Карл Йохан Вильгельм Луис Аспелин (, 28 апреля 1857, Дедешё, Крунуберг, Швеция — 9 апреля 1932, Лунд, Скания, Швеция) — шведский художник, писавший портреты, пейзажи и интерьеры.

Биография 

Будучи единственным оставшимся в живых ребёнком провинциального врача Йохана Густава Аспелина и Регины Хеденстьерны, Карл Аспелин вырос в живописном Брёсарпе. Карл учился у Эдварда Персея и в Королевской академии свободных искусств в Стокгольме, а затем в Париже и Копенгагене. Вернувшись после учёбы на родину, он навсегда поселился в Чивике.

Карл Аспелин был жанровым художником, который позже стал импрессионистом. Он собрал друзей и коллег из Королевской академии свободных искусств и Ассоциации художников (Konstnärsförbundet) вокруг себя на вилле Сольбаккен с видом на залив Ханё и студией в стиле эпохи. Kiviksskolan являлся первым коллективом художников в Эстерлене.

Карл также активно работал как художник-пастельщик, среди прочего он иллюстрировал несколько рассказов Хенрика Вранера. Аспелин представлен в Национальном музее Швеции.

Карл Аспелин был отцом философа Гуннара Аспелина и дедом художника Герта Аспелина.

Примечания 

Родившиеся в 1857 году
Умершие в 1932 году
Родившиеся в лене Крунуберг
Умершие в Лунде
Художники Швеции
Художники XIX века
Художники XX века